Brownsville ist der Name mehrerer 

Orte in Kanada:

in den Vereinigten Staaten:

Sonstiges:
 Brownsville (Label), Musik-Label

im NRHP gelistete Objekte:
 Brownsville (Nassawadox), in Nassawadox, Virginia, ID-Nr. 70000819
 Brownsville Bridge, in Brownsville, Pennsylvania, ID-Nr. 88000834
 Brownsville City Cemetery and Hebrew Cemetery, in Brownsville, Texas, ID-Nr. 10000143
 Brownsville Commercial Historic District, in Brownsville, Pennsylvania, ID-Nr. 93000716
 Brownsville Covered Bridge, in Brownsville, Indiana, ID-Nr. 73002283
 Brownsville Northside Historic District, in Brownsville, Pennsylvania, ID-Nr. 93000717

Siehe auch:
 Brownville
 Brownsville Township